alternatieve schrijfwijze van Chimakum
 Chimacum (Washington), een gehucht in de Amerikaanse staat Washington